Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 II, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 12 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Sue Barker.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Cawley et Evonne Goolagong.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977 II
Sydney II
Tennis en Australie en 1977
Tennis en décembre 1977